Гватми - фамилия:

 Гватми, Джазмон  (род. 1993) — американская и пуэрто-риканская баскетболистка.
 Гватми, Розали (1908—2001) — американская художница и фотограф, мать Чарльза Гватми.
 Гватми, Чарльз  (1938—2009) — американский архитектор.